Telegiornale – programma televisivo di informazione giornalistica durante il quale sono presentate le notizie del giorno
 Telegiornale (RAI) – primo telegiornale trasmesso in Italia dal 1954
 Telegiornale Uno – TG1 trasmesso all'inizio degli anni novanta
 Telegiornale del Secondo Programma – programma televisivo nato nel 1961, in contemporanea con la nascita del Secondo Programma
 Telegiornale (RSI) – notiziario della RSI azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in Svizzera
 Telegiornale satirico – variazione del telegiornale